All Saints' Episcopal Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 All Saints' Episcopal Church (Rehoboth Beach), Delaware, ID-Nr. 91000910
 All Saints' Episcopal Church (Saugatuck), Michigan, ID-Nr. 84000511
 All Saints' Episcopal Church (Valley City), North Dakota, ID-Nr. 92001605